Квалификационный раунд юношеского чемпионата Европы по футболу 2006 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2006.

48 команд были поделены на 12 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Люксембург прошёл автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания и Франция автоматически прошли в элитный раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2005 года.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группы

Группа 1 
27 сентября — 1 октября 2005. Города: Каунас, Мариямполе.

Группа 2 
27 сентября — 1 октября 2005. Город: Киев.

Группа 3 
19-23 октября 2005. Города: Алтер, Дейнзе, Ауденарде.

Группа 4 
24-28 октября 2005. Города: Герцлия, Кфар-Сава.

Группа 5 
14-18 октября 2005. Города: Коимбра, Фигейра-да-Фош, Тоуриш, Табуа, Сори.

Группа 6 
23-27 сентября 2005. Города: Андорра-ла-Велья, Фуа.

Группа 7 
19-23 сентября 2005. Города: Экеняс, Керава, Лохья.

Группа 8 
20-24 сентября 2005. Города: Шубин, Быдгощ, Торунь, Свеце.

Группа 9 
16-20 октября 2005. Города: Охрид, Струга.

Группа 10 
26-30 сентября 2005. Город: Залаэгерсег.

Группа 11 
29 сентября — 3 октября 2005. Город: Минск.

Группа 12 
22-26 сентября 2005. Города: Флинт, Рил, Рексем.

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания

Ссылки 
 UEFA
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2005 году